3-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1983 году в Копенгагене (Дания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1983
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты мира в Дании
Международные соревнования по бадминтону в Дании
Май 1983 года